Вествудское кладбище () — обширный некрополь в Вествуде на западе Лос-Анджелеса.

Вествудское кладбище, расположенное в окружении жилых кварталов Лос-Анджелеса, не обладает отталкивающей для многих гламурностью Форест-Лауна и Hollywood Forever.

Похороненные известные личности 
Местный мемориальный парк получил известность после похорон Мэрилин Монро в 1962 году. Место рядом с ней зарезервировал (в 1992 г.) основатель Playboy Хью Хефнер и после его смерти 27 сентября 2017 года был похоронен там в дань уважения к красоте Монро.

Места своих могил заранее определили также писатель Рэй Брэдбери и актёр Луи Журдан.

Дженис Джоплин и Джин Келли были кремированы в Вествуде, но их прах был развеян на побережье.

Также здесь похоронен знаменитый актёр Кирк Дуглас, умерший 5 февраля 2020 года в 103-летнем возрасте.

См. также 
 :Категория:Похороненные на Вествудском кладбище

Примечания

Ссылки 

 На сайте Findagrave

Кладбища по алфавиту